Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de la côte Pacifique.

Faits marquants 
 Les quatre premières têtes de séries se qualifient pour les demi-finales.
 Milos Raonic, double tenant du titre, s'impose pour la  d'affilée en finale, face à Tommy Haas. Il remporte ainsi son  ATP.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de San José
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
San Jose
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en février 2013
Sport aux États-Unis en février 2013
Sport en Californie en 2013